Friedrich Adler (1879–1960) – austriacki filozof i polityk
 Friedrich Adler (1827–1908) – niemiecki architekt